Кели има више значења:
 Кели (Вајоминг)
 Кели (Северна Каролина)